Red Top ist der Name  

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Top (Illinois)
 Red Top (Minnesota), im Aitkin County
 Red Top (Mississippi)
 Red Top (Missouri)
 Red Top (Montana)
 Red Top (South Carolina)
 Red Top (Virginia)

einer Jazz-Komposition von Ben Kynard